Mapusaurus est un  genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des carcharodontosauridés. Son nom signifie « reptile/lézard de la terre », mapu signifiant terre en mapudungun, langue parlée par la communauté sud-américaine des Mapuches. Il a vécu au tout début du Crétacé supérieur au Cénomanien il y a entre 97 et 93 millions d'années. Il fut découvert dans la formation de Rio Limay, dans la province de Neuquén en Argentine. Ses restes étaient regroupés dans un lit d'ossements avec de 7  individus fossiles.

Il vivait dans des zones sèches et boisées, parsemées de lacs.

Description 

Mapusaurus roseae est un dinosaure dont la taille est estimée à 12 mètres de long, une taille comparable à celle de Tyrannosaurus rex. Ses restes ont permis de le classer précisément dans les Carcharodontosauridae.

Grâce à cette espèce, les connaissances sur les Carcharodontosauridae se sont nettement améliorées. La sous-famille des Giganotosaurinae a justement été créée pour lui et ses proches parents.

La découverte de 8 squelettes rassemblés en un même lieu laisse penser que Mapusaurus était un dinosaure sociable. Cette information indique que Mapusaurus roseae était l’un des seuls grands théropodes capables de vivre en groupe à part certains Tyrannosauridae. La possibilité de vivre en groupe était un moyen de s’attaquer à de grands dinosaures sauropodes et aussi de tuer d’autres théropodes de grande taille.

Le crâne est sans doute la partie du squelette de Mapusaurus la plus importante. Les protubérances osseuses sur le haut du crâne indiquent bien qu’il est proche de Giganotosaurus. Mais l’avant du crâne était plus épais et les ouvertures étaient plus arrondies. Beaucoup d’autres caractéristiques le rapprochent de Giganotosaurus, mais c’est la découverte de son squelette qui apporte de nombreuses informations ; les restes des corps des autres Carcharodontosauridae sont seulement partiels ou même parfois inconnus.

Découverte 
On connaît près de 90 % de son squelette car environ sept individus ont été découverts sur un même site en 1997 en Patagonie ; mais il a fallu attendre 2006 pour que sa description paraisse. Durant ces années, on croyait que ce dinosaure était un proche parent de Spinosaurus.

Classification 
L'analyse phylogénétique réalisée en 2016 par Sebastián Apesteguía et ses collègues aboutit au cladogramme suivant qui montre la position de Mapusaurus comme le plus évolué des carcharodontosauridés avec son groupe frère Giganotosaurus :

Culture Populaire

Littérature 
Dans la bande dessinée Les dinosaures en bande dessinée n°3, un Mapusaurus apparaît à la page 453.

Cinéma

Télévision 
On voit des Mapusaurus dans un épisode de Planète Dinosaures. Ils y sont représentés comme chassant des Argentinosaurus en meute. Le documentaire émet l'hypothèse que les Mapusaurus ne cherchaient pas à les tuer mais à leur arracher de gros morceau de chair. On peut voir une compétition entre les Mapusaurus et les Skorpiovenator pour une carcasse. Au début de l'épisode, les fossiles montrés n'appartiennent pas à des Mapusaurus, mais à des Giganotosaurus.

 Dinosaur King 
Des Mapusaurus apparaissent lors de quelques épisodes de Dinosaur King''.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures

Liens externes 
 Crâne de Mapusaurus

Références taxinomiques 
 

Carnosaure
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Groupe de Neuquén
Paléontologie en Argentine
Taxon fossile décrit en 2006